Cornwallis är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra: 

 
 Edward Cornwallis (1713–1776), brittisk militär, guvernör över Nova Scotia och Gibraltar
 
 
 James Cornwallis, 4:e earl Cornwallis (1743–1824), brittisk kyrkoman och peer
 William Cornwallis (1744–1819), brittisk amiral under Napoleonkrigen
 Wykeham Cornwallis, 2:e baron Cornwallis (1892–1982), brittisk peer

Engelska efternamn